Mickaël Le Bihan (Ploemeur, 16 de maio de 1990) é um futebolista profissional francês que atua como atacante.

Carreira 
Mickaël Le Bihan começou a carreira no Sedan. 

Futebolistas da França
Futebolistas do Club Sportif Sedan Ardennes
Futebolistas do Havre Athletic Club
Futebolistas do Olympique Gymnaste Club Nice